Се́рджи Робе́рто Карнисер (, ; 7 февраля 1992, Реус, Испания) — испанский футболист, правый защитник и полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Испании.

Серджи пришёл в академию «сине-гранатовых» из детской команды «Химнастика», здесь он провёл три сезона, после чего попал во вторую команду «Барселоны». В течение четырёх сезонов за резерв провёл около 100 матчей, попутно появляясь в составе первой команды.

Выступал в составе молодёжной сборной Испании, с которой стал бронзовым призёром чемпионата мира 2009 года. Серджи Роберто — универсальный игрок, умеющий одинаково действовать как в защите, полузащите, так и в атаке.

Клубная карьера 
Серджи Роберто родился в Каталонии и является воспитанником футбольной академии «Барселоны». Дебют футболиста в составе первой команды состоялся 10 ноября 2010 года в матче Кубка Испании против «Сеуты», в котором «сине-гранатовые» одержали уверенную победу со счётом 5:1. 27 апреля 2011 года Серджи дебютировал в Лиге чемпионов, выйдя на последних минутах первого полуфинального матча против «Реал Мадрида», заменив Давида Вилью.

Первый матч в чемпионате Испании Роберто провёл 21 мая 2011 года, отыграв все 90 минут в последнем туре против «Малаги». Его первый матч в стартовом составе состоялся 6 декабря того же года против «БАТЭ» на групповом этапе Лиги чемпионов. На 35-й минуте матча Серджи забил свой первый гол за основную команду и помог своему клубу разгромить соперника со счётом 4:0.

12 декабря 2012 года Роберто забил свой второй гол за «Барселону» в матче Кубка Испании против «Осасуны», в котором «каталонцы» одержали минимальную победу — 2:1.

В сезоне 2015/16 Серджи Роберто стал игроком основной обоймы «Барселоны», отыграв в общей сложности в 49 встречах. Кроме того, испанец забил один гол в матче группового этапа Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера» и стал автором нескольких голевых передач, в том числе на Луиса Суареса в матче чемпионата Испании против мадридского «Реала» (4:0). В этом сезоне Роберто раскрылся на нескольких позициях: он выступал на левом и правом фланге обороны, на месте опорного полузащитника и полузащитника атакующего плана.

В сезоне 2016/17 Серджи Роберто после передачи Неймара забил важнейший гол в матче Лиги чемпионов против ПСЖ и вывел «Барселону» в следующую стадию. Также в этом же сезоне Серджи Роберто отлично зарекомендовал себя в качестве правого защитника, регулярно и крайне успешно подключающегося в атаку. Одно из таких подключений принесло победный гол Лионеля Месси в Эль-Классико 24 апреля 2017 года, который позволил «Барселоне» догнать мадридский «Реал» и сохранить интригу в чемпионской гонке испанской Примеры.

Перед началом сезона 2018/19 был назначен четвёртым капитаном «Барселоны».

Карьера в сборной 
В октябре 2009 года Роберто был вызван в юношескую сборную Испании для участия в чемпионате мира 2009. 5 ноября в матче против сборной Буркина-Фасо он сделал хет-трик. В итоге Испания заняла третье место и Серджи получил бронзовую медаль.

Личная жизнь 
Встречается с израильской моделью Корал Симанович. 30 мая 2018 пара сыграла свадьбу в Тель-Авиве, на родине Корал. 8 ноября 2019 у пары родилась дочь Кайя.

Достижения 
«Барселона»
 Чемпион Испании (6): 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Испании (6): 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Испании (3): 2016, 2018, 2022/23
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2): 2010/11, 2014/15
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2015
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2015

Статистика выступлений

Клубная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 11 матчей / 1 гол; 7 побед, 3 ничьи, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Барселоны»
 Профиль на официальном сайте чемпионата Испании

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»